Mohamed Abicha, né le 16 janvier 1980 à Fès, est un joueur marocain de beach-volley

Carrière 
Mohamed Abicha remporte avec Zouheir El Graoui la médaille d'or  des Championnats d'Afrique de beach-volley en 2017 à Maputo, des Championnats d'Afrique de beach-volley en 2019 à Abuja et en 2022 à Agadir, la médaille de bronze aux Jeux africains de plage de 2019 à Sal et la médaille d'argent des Jeux africains de 2019 à Rabat.

Notes et références

Liens externes 

Profil sur le site du Comité national olympique marocain

Joueur marocain de beach-volley
Joueur de beach-volley aux Jeux olympiques d'été de 2020
Champion d'Afrique de beach-volley
Naissance en janvier 1980
Naissance à Fès